

Cinema 
Il segno della croce (The Sign of the Cross) – film del 1932 di Cecil B. De Mille

Letteratura 
Il segno della croce – romanzo di Marino Moretti del 1926
Il segno della croce – romanzo di Glenn Cooper